Fabio Pizzolato - atleta italiano, especializado em salto com vara.
 Giuseppe Pizzolato - libretista italiano.
 Henrique Pizzolato - executivo e sindicalista ítalo-brasileiro.
 Marianna Pizzolato - mezzosoprano italiana.
 Orlando Pizzolato - ex-maratonista italiano.